Lidia Wysocka est une actrice polonaise de théâtre et de cinéma. 
 Małgorzata Wysocka est une coureuse cycliste polonaise.

Autre 
 Kępa Wysocka est un hameau polonais.